Sänksjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Sänksjön, Blekinge, sjö i Ronneby kommun,  (8,51 ha)
Sänksjön, Västergötland, sjö i Habo kommun, 
Sänksjön, Lappland, sjö i Åsele kommun,  (60,4 ha)

Se även
Sänkesjön

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn